Curling-Weltmeisterschaft 2003 steht für:

 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2003
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2003